Braunes Haus ist der Name folgender Gebäude:

 Braunes Haus in München, Reichsparteizentrale der NSDAP
 Braunes Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Zentrale für das Aktionsbüro Mittelrhein

zur Zeit des Nationalsozialismus:
 Braunes Haus, Name für das Amtsgericht Ronsdorf
 Braunes Haus, Name für das Palais der Margarete von Thüngen in Würzburg, siehe Geschichte der Stadt Würzburg #Anfänge
 Braunes Haus, Name für das Haus Fleiner Straße 1 (Heilbronn)
 Braunes Haus, Name für die Maria-Magdalenenkapelle (St. Wendel)
 Braunes Haus, Name für die Villa Schlikker (Osnabrück)
 Braunes Haus, Name für das Haus Opernstraße 1 in Bayreuth, Sitz des Gaus Bayreuth
Siehe auch:
 Braunhäusle